Toft kan syfta på:

 Bolskifte – en typ av indelning av produktiv jord
 Toft (båtdel) – en båts längs- eller tvärgående bänk att sitta på
 Tomt

Geografi

Storbritannien
 Toft, Cambridgeshire, ort i England, Storbritannien
 Toft, Cheshire, ort i England, Storbritannien